Марија Кристина Тешинска () је била четврта ћерка и пето дете цара Франца I и Марије Терезије.

Рођена је 13. маја 1742, у Бечу, на дан рођења њене мајке, и то је био разлог због којег је Марија Терезија, њу највише волела. У кругу породице су је звали Маријом или Мими. Многа њена браћа и сестре су је мрзели, зато што је била врло талентована, дражесна и понашала се врло узвишено. Мајка јој је испунила све жеље. Дана 6. априла 1766, се удала за Алберта од Саксоније. Недуго након венчања, је родила једину ћерку Кристину, која је два дана након рођења умрла.

Марија Кристина Тешинска је умрла 24. јуна 1798, у Бечу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1742.
Умрли 1798.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије
Добитници Златне руже